Die Saison 1996 des Volleyball World Grand Prix war die vierte Ausgabe des Wettbewerbs. Brasilien gewann zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. Jede Woche fanden zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt Die vier besten Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich für die Finalrunde, die nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen wurde.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde in Shanghai (Volksrepublik China) ausgetragen.

1996
Volleyballveranstaltung 1996